Lophoturus är ett släkte av mångfotingar. Lophoturus ingår i familjen Lophoproctidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Penseldubbelfotingar
Lophoturus